Райполье — название населённых пунктов в России:

 Райполье — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Райполье — село в Шацком районе Рязанской области.